Lego Racers kan avse:

TV-spel med bilar och legotema

Lego Racers – ett racingspel med Lego-tema släppt 1999
Lego Racers 2

Legobyggsats

Lego Racers (Legoserie) – en Lego-serie byggsats som introducerades 1975